M/S Freja kan syfta på:

M/S Freja (bilfärja) –  Vägverket Färjerederiets bilfärja på Ekeröleden
M/S Freja (fiktivt fartyg) – i TV-serien Rederiet

Se även
 – veteranfartyg i Fryksta i Värmland
 – en svensk ångkorvett
 – ett svenskt trängfartyg